Weselec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Weselec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte
 Wesełeć – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim